Priyamvada (Sanskrit ) bezeichnet:

 Priyamvada (Mythologie), Sohn des Königs der Gandharvas  in der indischen Mythologie
 Priyamvada (Film), Malayalam-Film von 1976 (Regie: K. S. Sethumadhavan)
 ein Depotschiff, siehe Otto Springorum (Schiff)